Алекса́ндр Проворов:
 Проворов, Александр Иванович (?—1901) — русский государственный деятель, действительный тайный советник.
 Проворов, Александр Сергеевич (1947—2014) — советский и российский учёный, д. ф.-м. н., ректор Красноярского ГУ (1996—2006), замгубернатора Красноярского края (1993—1996).